Bacheler ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bacheler (1572–1619), englischer Lautenist und Komponist
 Jack Bacheler (* 1943), US-amerikanischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Bachelier
 Bacheller
 Bachelder
 Bachelet
 Bachelor